

Miejscowości na Ukrainie
 Humienniki (obwód rówieński) 
 Humienniki (obwód żytomierski)

Przypisy